Ву́лиця Генера́ла Авдє́єнка — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Генерала Авдєєнка — вулиця в Києві
 Вулиця Генерала Авдєєнка — вулиця в Чернігові

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні